

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexandre Vaultier de Moyencourt, capitaine des vaisseaux du roi, Gouverneur de Guadeloupe de 1719 à 1727 ;
 Frédéric Vaultier, (1772-1843), historien et homme de lettres français ;
 Pierre Vaultier, (1987- ), snowboardeur français ;
 Roger Vaultier, écrivain français régionaliste.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand